В списке представлены декоративные растения, выращиваемые в садах и парках в открытом грунте и обладающие теневыносливостью. Следует иметь в виду, что представленные растения обладают этим свойством в различной степени. Звёздочкой (*) отмечены виды, изображённые на иллюстрации.

Деревья

Кустарники

Травянистые многолетники и однолетники

Примечания

Ссылки 
 А. Лысиков. Теневое общество. Теневыносливые растения. Журнал «Садовник» № 8, 2007
 Цветник в тени. Рекомендации мастера. Конспект лекции Ю. Б. Марковского.

См. также 

Садоводство
Декоративные растения
Списки растений